Peumo steht für:

 Peumo (Chile), Stadt und Gemeinde in der Provinz Cachapoal, Chile
 Peumo, Baum in der Familie der Lorbeergewächse, siehe Cryptocarya alba